Qittalivaajik bezeichnet:
 Qittalivaajik (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qittalivaajik (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland